Donato Guerra kan syfta på:

Donato Guerra (1832–1876), mexikansk militär och politiker.

Geografi 
Donato Guerra (kommun) – delstaten Mexiko.
Villa Donato Guerra – ort.
Donato Guerra, Durango – ort.
Donato Guerra, Veracruz – ort.